Alain Kienast, noto come Alain Souchon – cantautore francese
 Peter Kienast – ex bobbista ed ex skeletonista austriaco
 Reinhard Kienast – ex calciatore austriaco